Олейники — название населённых пунктов.

Россия 
 Олейники — село в Вейделевском районе Белгородской области.

Украина 
 Олейники — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Олейники — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Олейники — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Олейники — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Олейники — село в Корюковском районе Черниговской области.